Das kan syfta på:

Geografi

Förenade Arabemiraten 

 Dās, ö, Abu Dhabi,

Spanien 

 Das (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar